Korir est un patronyme originaire du Kenya.

Emmanuel Korir (né en 1995), athlète kényan
Japhet Korir (né en 1993), athlète kényan
Julius Korir (né en 1960), athlète kényan
Leonard Korir (né en 1986), athlète américain
Mark Korir (né en 1985), athlète kényan
Paul Korir (né en 1977), athlète kényan
Shedrack Korir (né en 1978), athlète kényan
Wesley Korir (né en 1982), athlète et homme politique kényan

Voir aussi
Kipkorir
Chepkorir

Homonymie de toponyme
Patronyme kényan